História para ninar gente grande foi o enredo apresentado pela Estação Primeira de Mangueira no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro de 2019, com o qual a escola conquistou o seu 20º título de campeã.

Enredo
Em 2018, o carnavalesco Leandro Vieira havia apresentado um desfile sobre o carnaval dos marginalizados, ao mesmo tempo que criticava o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, pela falta de apoio ás escolas de samba. Para 2019, o conceito foi ampliado, de forma a retratar os marginalizados pela História do Brasil, defendendo os pobres, negros e indígenas. Assim, vultos da história oficial, como Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro I e a Princesa Isabel, foram substituídos por heróis vindos das camadas populares, como Cunhambebe, Maria Filipa de Oliveira e Chico da Matilde.

Segundo Vieira, a inspiração para o enredo veio do projeto Escola sem Partido, que pretendia proibir professores de falar sobre política nas salas de aula. Ele considerou que essa era uma oportunidade para a Mangueira discutir a verdade da História ensinada nas escolas.

Desfile
A escola foi a sexta a desfilar no dia 4 de março.

A vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018, foi uma das personagens principais do desfile. Além de ser citada no próprio samba-enredo, Marielle teve seu rosto estampando uma das bandeiras agitadas por uma das últimas alas da escola, ao lado de figuras como Cartola. Foi lembrada também na apresentação da comissão de frente, em que uma menina negra abria um livro para mostrar a palavra "presente" escrita em verde e rosa. O deputado federal Marcelo Freixo e a viúva de Marielle, Monica Benício, também desfilaram.

A comissão de frente era formada por índios e negros que tomavam o lugar de vultos históricos numa galeria de quadros.

Um carro alegórico representou o Monumento às Bandeiras, pichado com a palavra "assassinos" e sustentado pelos corpos de indígenas, com os nomes das diversas tribos aniquiladas. O carro do Quilombo de Palmares teve Alcione representando Dandara, Nelson Sargento como Zumbi dos Palmares e Tia Suluca como Aqualtune. A rainha da bateria, Evelyn Bastos, que havia se apresentado como Escrava Anastácia no ensaio técnico, desfilou representando Esperança Garcia.

Ficha técnica
 Enredo: Leandro Vieira
 Carnavalesco: Leandro Vieira
 Presidente: Aramis Santos
 Direção de carnaval: Comissão de Carnaval
 Direção de harmonia: Edson Góes (Edinho)
 Direção de bateria: Wesley Assumpção
 Rainha de bateria: Evelyn Bastos
 1º casal de mestre-sala e porta-bandeira: Squel Jorgea e Matheus Olivério
 Comissão de frente: Priscilla Mota e Rodrigo Neri

Samba-enredo
O samba-enredo foi composto por Deivid Domênico, Tomaz Miranda, Mama, Marcio Bola, Ronie Oliveira, Danilo Firmino, Manu da Cuíca e Luiz Carlos Máximo. Domênico afirmou que recebeu críticas pelo tom político da letra, inclusive com sugestões para mudar trechos e torná-la mais suave.

O intérprete foi Marquinho Art'Samba, que saiu do Império Serrano para substituir Ciganerey na Estação Primeira. Na execução, a bateria adotou um tom marcial no trecho que fazia referência aos Anos de Chumbo da ditadura militar no Brasil.

Depois do carnaval, o refrão "Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mahins, Marielles, malês" foi cantado em manifestações pelo primeiro aniversário do assassinato de Marielle Franco, em 14 de março. Marina Íris também cantou o samba numa sessão solene da Câmara dos Deputados em Brasília, em homenagem a Marielle.

Resultado

Na apuração, a Mangueira recebeu nota máxima em todos os quesitos (após os descartes) e terminou com 270 pontos, em primeiro lugar, três décimos à frente da vice-campeã Viradouro. 

A escola ganhou o Estandarte de Ouro e o Tamborim de Ouro de melhor escola.

Ligações externas
Sinopse do enredo

Desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro
Estação Primeira de Mangueira